Famille de Dieuleveult
 Bruno de Dieuleveult (1942 - ), scénarimageur et dessinateur de bande dessinée
 Paul de Dieuleveult ( - ), personnalité politique française
 Philippe de Dieuleveult ( - ), présentateur de télévision français
 Alain de Dieuleveult, historien et auteur français
Professeur Dieuleveult, personnage de fiction dans Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec